SamSam, een Nederlandse komedieserie
 Samsam (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de Indonesische provincie Bali
 Samsam (tijdschrift), een journalistiek-educatief tijdschrift voor kinderen van acht tot twaalf jaar en een lesmethode voor mondiaal burgerschap
 Sam Sam (discotheek), een voormalige discotheek in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Samsam (uitdrukking), een Nederlandse uitdrukking die 'eerlijk delen' betekent